Курское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Курское сельское поселение — входит в Курагинский район Красноярского края
 Курское сельское поселение — входит в Белогорский район Республики Крым
 Курское сельское поселение — входит в Волосовский район Ленинградской области